Németh Ernő (1903–1987) kanadai magyar jogász, író
 Németh Ernő (1906–1971) magyar bajnok labdarúgó
 Németh Ernő (1914–?) magyar bajnok dobóatléta